Carmela é uma locutora, comunicadora, comediante e apresentadora do Distrito Federal, com passagens por veículos nacionais como Correio Braziliense<ref>{{Citar web |ultimo= |url=https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/02/15/interna_cidadesdf,517770/cantora-preta-gil-pede-pela-diversidade-e-tolerancia-as-diferencas.shtml |titulo=Cantora Preta Gil pede pela diversidade e tolerância às diferenças |data=2016-02-15 |acessodata=2021-06-23 |website=Acervo |lingua=pt-BR}}</ref> e Metrópoles'', além do SBT, onde teve quadro próprio como repórter. Depois de um começo pela mídia impressa e pelo teatro, ganhou notoriedade no rádio e na tevê por conta do humor, principalmente por meio do programa diário Barraco da Carmela, na Rádio Metrópoles, onde conduz entrevistas com famosos e diverte os ouvintes. Destaca-se ainda em virtude das iniciativas sociais desenvolvidas no DF.

Apresentadores de televisão do Brasil